Osoby:
 Joris Van Hout – belgijski piłkarz
 Ron van den Hout – niderlandzki duchowny
 Russell Van Hout – australijski kolarz

Zobacz też:
 Achter 't Hout
 Ban Khout-Hout
 Haut